Савельев, Николай: Савельев, Николай Александрович (1860 — после 1918) — российский терапевт.
 Савельев, Николай Анатольевич (род. 1966) — член Совета Федерации от исполнительной власти Амурской области.
 Савельев, Николай Антонович (1866—1934) — генерал-лейтенант.
 Савельев, Николай Дмитриевич (1862 — ?) — крестьянин, депутат Государственной думы Российской империи I созыва от Воронежской губернии.
 Савельев, Николай Иванович (1949—2016) — российский генетик; академик РАСХН.
 Савельев, Николай Фёдорович (1867 — после 1917) — российский инженер.
 Савельев, Николай Фёдорович (1922—1996) — Герой Социалистического Труда, токарь.